Edmundo Eluchans puede referirse a:

Edmundo Eluchans Malherbe (1926-1993), político chileno, diputado entre 1957 y 1965.
Edmundo Eluchans Urenda (1950), político chileno, hijo del anterior, diputado entre 2006 y 2014.